Путеше́ственник

Кино и телевидение
 «Путешественник» () — американский телесериал, выходивший на канале NBC в 2007 году.
 «Путешественник» () — немецкий фильм режиссёра Фолькера Шлёндорфа, вышедший в 1991 году.
 «» — американский фильм режиссёра Джека Н. Грина, вышедший в 1997 году.

Персоналии
 Ингвар Путешественник — предводитель похода викингов на Каспий в 1036—1042 годах.

См. также